

Fumetto 
Digimortal – manga di Tsutomu Nihei

Musica 
Digimortal – album dei Fear Factory del 2001
Digimortal – singolo dei Fear Factory del 2001, dall'album omonimo